Schüffel steht für:

 Schüffel (Berg), Berg bei Eschenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Schüffel ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfram Schüffel (* 1938), deutscher Arzt

Siehe auch
 Schuffel